Falcon eller Falcón kan syfta på:

 Falcon – ett bryggeri och varumärke
 Falcon Air AB – ett transportföretag
 Ford Falcon – en personbil
 Falcon Crest – en TV-serie
 Falcon (datorspel) – ett datorspel
 Falcon (racingteam) – ett racingteam
 AIM-47 Falcon – en jaktrobot
 Falcon 9 – en serie raketer
 Falcon Heavy (raket) – en raket

Geografi

Venezuela 

 Falcón – en delstat,